Zdravets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Здравец) :
Zdravets, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Zdravets, village bulgare de l'obchtina de Laki, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Zdravets, village bulgare de l'obchtina de Samouil, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Zdravets, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Zdravets, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.